Campling ist der Familienname folgender Personen:

 David Campling (1938–2013), US-amerikanischer Filmeditor
 John William Campling (1873–1961), schottischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Nilo Superiore
 Jon Campling (* 1966), britischer Filmschauspieler